De finale van de Europacup I van het seizoen 1982/83 werd gehouden op 25 mei 1983 in het Olympisch Stadion in Athene. Voor het eerst in zeven jaar stond er geen Engelse club in de finale. Het Duitse Hamburger SV, verliezend finalist in 1980, nam het op tegen het Italiaanse Juventus, verliezend finalist in 1973. HSV won met 1-0 na een vroege goal van Felix Magath.

Wedstrijd

1983
Europacupvoetbal 1982/83
Sportevenement in Athene
Europacup I 1983
Hamburger SV
Juventus FC